Vchynice-Tetov (dt. Chinitz-Tettau) steht für folgende Ortsteile im Okres Klatovy, Tschechien:
 Vchynice-Tetov I, Gemeinde Srní
 Vchynice-Tetov II, Gemeinde Modrava